10. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na stadionie Barlow Park w Cairns między 23 i 25 września 2010 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association oraz sportowcy z Indonezji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 * 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Australii
2010
2010 w Australii
Sport w Queenslandzie
Cairns